Амичи (, ) — итальянская фамилия.
Персоналии
 Амичи, Денис (род. 1972) — капитан-регент Сан-Марино с 1 апреля по 1 октября 2013 года, избран вместе с Антонеллой Муларони.
 Амичи, Джованни Баттиста (1786—1863) — итальянский астроном, оптик и ботаник.
 Амичи, Джузеппе (1939—2006) — капитан-регент Сан-Марино (1979—1980 и 1984—1985).
 Амичи, Дон (; 1908—1993) — американский актёр, лауреат премии «Оскар».
Другое
 Амичи — ударный кратер в гористой экваториальной области на обратной стороне Луны.